Kishida Toshiko – scrittrice e oratrice giapponese
 Fumio Kishida –politico giapponese
 Kunio Kishida – scrittore giapponese
 Kyukichi Kishida – zoologo e aracnologo giapponese